

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 30, w tym 17 podstawowych
 Zofiówka – część miasta Gorzów Śląski
 Zofiówka – część miasta Jastrzębie-Zdrój
 Zofiówka – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Zofiówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa 
 Zofiówka – część wsi Stawki w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Zofiówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Zofiówka – część wsi Dębiny w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Zofiówka – osada w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Lubniewice
 Zofiówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Zofiówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Zofiówka – osada w  woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Zofiówka – przysiółek wsi Teklin w woj. łódzkim, w pow. piotrkowski, w gminie Łęki Szlacheckie
 Zofiówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Zofiówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Zofiówka – część wsi Borowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Zofiówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Zofiówka – kolonia wsi Cypriany w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Zofiówka – część wsi Kopytów w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie
 Zofiówka – część wsi Charytany w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Zofiówka – część wsi Pogwizdów w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Zofiówka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Zofiówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn 
 Zofiówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Zofiówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Zofiówka – część wsi Rytlów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Zofiówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice 
 Zofiówka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Rybno
 Zofiówka – część wsi Piotrkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Zofiówka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Zofiówka – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Miejscowości na Ukrainie 
 Zofiówka –  wieś w rejonie kiwercowskim obwodu wołyńskiego, wyludniona, na Wołyniu, miejsce masowego morderstwa Żydów w 1942 
 Zofiówka – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego
 Zofiówka – dawny chutor w rejonie czortkowskim obwodu tarnopolskiego.

Inne 
 Zofiówka (kolonia) - kolonia wzniesiona na terenach Wodzisławskiego Państwa Stanowego w 1773, obecnie na terenie Jastrzębia-Zdroju
 Zofiówka – część Lwowa
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka” - kopalnia w Jastrzębiu-Zdroju
 Zofiówka – park krajobrazowy w Humaniu
 Zofiówka – szpital psychiatryczny w Otwocku

Zobacz też 
 Zofiowo
 Sofijówka – poemat Stanisława Trembeckiego, znany również pod uwspółcześnioną nazwą Zofiówka